

Musica
Strada facendo – album di Claudio Baglioni del 1981
Strada facendo – brano musicale di Claudio Baglioni del 1981
Strada facendo: 30º anniversario – album di Claudio Baglioni del 2011
Strada facendo – singolo di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga del 2018, reinterpretazione dell'omonimo brano di Claudio Baglioni

Televisione
Strada facendo – programma televisivo di Canale 5 del 1998